Baraggia ima više značenja:
 Baraggia, Novara
 Baraggia, Varese